Чикале́нко — українське прізвище. Відомі носії:

 Чикаленко Євген Харламович (1861—1929) — визначний український  громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист.
 Чикаленко Левко Євгенович (1888—1965) — український громадсько-політичний діяч й археолог.
 Чикаленко Марія Вікторівна (1863—1932) — українська громадська діячка.
 Чикаленко-Келлер Ганна Євгенівна (1884—1964) — українська журналістка.

Українські прізвища
Прізвища на -енко